Aspasius ist der Name folgender Personen:

 Aspasius von Melun († 550 oder 573), Bischof im französischen Melun
 Aspasius von Auch († 560), Abt im französischen Auch
 Aspasius Paternus, römischer Prokonsul unter Valerian

Siehe auch:
 Aspasia, weibliche Namensform
 Aspasios, griechische Form